Её Королевское высочество принцесса София, герцогиня Вермландская (, в девичестве София Кристина Хелльквист ; ) — шведская модель, супруга принца Карла Филиппа, невестка правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Биография 
Родилась 6 декабря 1984 года в семье Эрика и Мари Хеллквист. У неё две родные сестры. Все они выросли в местечке Альвдален. Брала уроки танца, комедии и фортепиано.
Переехав в Стокгольм после окончания гимназии, девушка подрабатывала официанткой и моделью. В 20 лет она снималась топлесс для известного в Швеции мужского журнала Slitz, получив в итоге титул «Мисс Slitz».
После успеха на поприще фотомодели её пригласили в реалити-шоу с элементами эротики Paradise Hotel, после окончания которого София отправилась жить в Нью-Йорк. Там она обучалась йоге и вскоре открыла свой собственный йога-центр. Позже она также выпустила свою линию одежды для йоги.
В 2009 году, ещё до встречи с принцем, она решила отправиться в Гану в качестве волонтера, где помогала строить детский дом. Уже после знакомства с будущим мужем, но ещё до начала отношений с ним, в 2010 году София стала учредителем детского благотворительного фонда «Игровая площадка».

С апреля 2010 года начала встречаться с принцем Карлом Филиппом. В июне 2014 года было объявлено об их помолвке.

13 июня 2015 года в 17:00 в церкви Королевского дворца, состоялась церемония браковенчания.

19 апреля 2016 года в больнице Дандерюд в 18:25 у пары родился сын — Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Сёдерманландский. Вес составил — 3595 граммов, рост — 49 см.

31 августа 2017 года в больнице Дандерюд в 11:24 у пары родился сын — Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский. Вес составил — 3400 граммов, рост — 49 см.

26 марта 2021 года в больнице Дандерюд в 11:19 у пары родился сын — Юлиан Герберт Фольке, герцог Халландский.

Награды 
 Дама ордена Серафимов
 Дама Королевского семейного ордена Карла XVI Густава II класса
 Памятная медаль к 70-летию короля Швеции Карла XVI Густава (30 апреля 2016)
 Дама Большого креста ордена Сокола (Исландия, 2018)
 Дама Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 2018)

Примечания

Ссылки 
 

Принцессы Швеции
Герцоги Вермландские